Tennys Sandgren var regerande mästare men förlorade mot John Isner i den andra omgången.

Ugo Humbert vann sin första titel på ATP-touren efter att ha besegrat Benoît Paire med 7–6(7–2), 3–6, 7–6(7–5) i finalen.

Seedning

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade

Lucky loser

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser

Externa länkar
 Lottning
 Kvallottning

ASB Classic 2020 – Herrsingel
2020 – Herrsingel